Can Ràbia és una masia de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Masia típica catalana. Actualment ja no es dedica a feines agrícoles. Es compon de planta baixa i primer pis, amb la teulada principal a dos vessants. Disposa d'alguns annexes. Es troba dins un recinte clos en una gran zona enjardinada on hi havia les instal·lacions de PISCINES I ESPORTS; abans també hi hagué un camp de Polo.

Història 
Segons Mn. Llorenç Sallent, el cognom Balasch apareix per primera vegada a Vallvidrera l'any 1562, amb Magí Balasch, casat amb Caterina Balenyà, filla de la parròquia de Vallvidrera. Aquesta família podria tenir relació amb la masia.

La finca és limitada per un carreró que porta el nom de Can Balash que, si bé actualment no té pas, anys enrere conduïa a la finca.

Referències 

Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi
Masies de Barcelona
Edificis de Sarrià - Sant Gervasi